Palpitações pode ser:

Filmes
Palpitações - filme de 1990
Palpitações 2 - filme de 1996
Palpitações 3 - filme de 2001
Palpitações 4 - filme de 2004

Saúde
Palpitação - sensação de consciência do batimento do coração, que habitualmente não se sente.

Desambiguação